To Believe — пятый студийный альбом британской группы The Cinematic Orchestra, вышедший 15 марта 2019 года на лейблах Ninja Tune и Domino. Это первый за 12 лет альбом после Ma Fleur (2007).

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (82 из 100), Clash Music, Exclaim!,The Independent, Q.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Великобритании
Альбомы The Cinematic Orchestra
Альбомы Ninja Tune
Альбомы Domino Records